Betum (geologia), fracció d'hidrocarbur que pot ser d'origen natural o derivat de la destil·lació del petroli 
 Betum (pasta), pasta obtinguda de la fusió de ceres i els dissolvents necessaris utilitzada per a enllustrar el calcer